Берат Ридван Джимсити (; ; ) — швейцарский и албанский футболист, защитник итальянского клуба «Аталанта» и национальной сборной Албании.

Карьера в сборной 
Воспитанник цюрихского футбола, выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Швейцарии. 9 апреля 2015 года дебютировал за основную сборную Албании в отборочном матче чемпионата Европы 2016 года против сборной Дании. Был в предварительном списке из 27 игроков, которых тренер албанцев Джанни Де Бьязи рассматривал в качестве кандидатов на включение в заявку на Евро, но выбор сделан не в его пользу.

Статистика выступлений 

Итого: сыграно матчей: 27 / забито голов: 1; победы: 8, ничьи: 5, поражения: 14.

Достижения 
 «Цюрих»«»
 Обладатель Кубка Швейцарии (2): 2014, 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Цюриха»
 Профиль на сайте «Аталанты»

Футболисты Албании
Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Цюрих»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Беневенто»